Ребелу () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:

 Ребелу, Альдо (род. 1956) — бразильский государственный деятель.
 Ребелу де Соуза, Марселу (род. 1948) — португальский государственный деятель, 20-й президент Португальской Республики.
 Пекиту Ребелу, Жозе Адриану (1892—1983) — португальский политик.